Pocrí es el nombre de varias localidades de la República de Panamá:

 Pocrí, distrito de la provincia de Los Santos;
 Pocrí, corregimiento de la provincia de Los Santos;
 Pocrí, corregimiento de la provincia de Coclé;